Los estilbenos pueden referirse a uno de los dos estereoisómeros de 1,2-difenileteno:

 (E)-estilbeno (trans Isómero)
 (Z)-estilbeno (cis Isómero)

Véase también 

 Estilbenoides, una clase de moléculas encontradas en plantas
 1,1-difeniletileno

Páginas de índice de conjunto de química